Getaria est une ville dans la province basque du Guipuscoa en Espagne.
Getaria en basque ou Guéthary en français, est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.